Annette Island oder Taak'w Aan ist eine Insel im südöstlichen Teil von Alaska an der Pazifikküste. Sie ist Teil des Alexanderarchipels und liegt südlich von Revillagigedo Island. Höchste Erhebung der gebirgigen Insel ist der Tamgas Mountain, mit einer Höhe von 1095 Metern.

Metlakatla an der Westküste ist der größte Ort der Insel, der von dem anglikanischen Missionar William Duncan gegründet wurde. Die gesamte Insel ist seit dem 3. März 1891 ein Indianerreservat und wird von den Tsimshian bewohnt, die im späten 19. Jahrhundert aus dem Gebiet des heutigen British Columbia eingewandert sind. Nur die Bewohner von Metlakatla behielten nach dem Alaska Native Claims Settlement Act von 1971 aufgrund dieses Vertrags ihr Reservat.

Benannt wurde die Insel 1879 von W. H. Dall vom U.S. Coast and Geodetic Survey nach seiner Frau, Annette Whitney Dall.

Bauwerke 
 Annette Island Airport

Klimatabelle

Weblinks 
 
 Annette Island Guide

Einzelnachweise 

Insel (Alexanderarchipel)
Insel (Nordamerika)